Le CASA C-295 Persuader est un avion de patrouille maritime propulsé par deux turbopropulseurs, développé par EADS CASA sur la base de l'avion de transport tactique CASA C-295, qui à son tour est un développement du CASA CN-235, dont il existe aussi une version appelée Persuader pour la patrouille maritime. Il a été acquis par la Force aérienne portugaise (5 unités), la marine chilienne (3) et la Force aérienne royale d'Oman (4).

Conception et développement 
C'est un avion de transport tactique de poids moyen avec les fonctions supplémentaires de patrouille maritime, radar, AWACS, alerte avancée et contrôle aéroporté, il dispose de deux turbopropulseurs et de rotors à position variable à 6 pales, pour plus de puissance, de vitesse et d'économie de carburant, changements la position des pales à différentes altitudes de vol et conditions météorologiques, au moment du décollage et de l'atterrissage sur des pistes courtes.

Les moteurs tournent moins vite et consomment moins de carburant, le coût de fonctionnement horaire et les coûts de maintenance sont réduits, ce qui permet d'augmenter l'autonomie, le rayon d'action et le temps de patrouille dans des endroits éloignés, au-dessus de la mer et des zones frontalières, pour la lutte contre le trafic de drogue, la piraterie maritime, contrebande, terrorisme, maintien de la surveillance maritime, contrôle de la pêche illégale des bateaux de pêche d'autres pays qui pénètrent dans la mer territoriale, escorte des navires marchands et des plates-formes pétrolières.

Il est équipé d'un système de surveillance et de caméras vidéo autofocus, ils peuvent suivre la cible ennemie en permanence et sans l'assistance du pilote, l'opérateur des systèmes de surveillance, assis derrière le cockpit avec d'autres opérateurs des consoles intégrées des systèmes de surveillance et de multiples des ordinateurs avec écrans plats de contrôle, équipés de caméras de vision nocturne, détecteur de chaleur, peuvent prendre des photos et des vidéos des bateaux de pêche illégaux détectés opérant dans la mer territoriale, pour obtenir des preuves qui permettent leur capture et leur confiscation définitive devant les tribunaux internationaux.

Il peut également être équipé d'un système radar planaire AESA, d'un radar actif à balayage électronique sous le fuselage central et d'une antenne radar ratodome dorsale, d'un radar Doppler pulsé ultra-haute fréquence de type rotatif sur le fuselage, pour détecter plusieurs cibles ennemies en même temps, naviguant en mer et volant sur le territoire national, vedettes rapides et bateaux de pêche, avions transportant des trafics de drogue et de chargement d'armes. Des pods peuvent être montés sur les côtés du fuselage central, un de chaque côté sur le train d'atterrissage principal, pour transporter armes légères, canons automatiques multicoups, tubes lance-roquettes et missiles.

Opérateurs 

La version patrouille maritime du C-295 a jusqu'à présent été achetée par quatre clients, totalisant 14 appareils.

  : La Force aérienne brésilienne a acquis un total de 3 C-295 Persuader pour la recherche et le sauvetage (SAR) dans différents ordres, le premier d'entre eux en 2014.

  : La Marine chilienne a acquis 3 avions de patrouille maritime C-295 Persuader, dont deux à capacité anti-sous-marine (MPA/ASW), en , pour remplacer leurs anciens P-3ACH Orion pour  de US$. Le nouvel avion serait reçu au premier semestre 2010. Cette acquisition par le Chili fait partie du projet Alcatraz, et comprend également une option d'achat pour 5 autres avions C-295 pour remplacer son Embraer EMB-110 Bandeirante, Embraer EMB-111 Bandeirulha et Lockheed P-3ACH Orion, avec l'idée initiale d'avoir une flotte de quatre C-295 anti-sous-marin, trois patrouille et un cargo. Cependant, même en mai 2009, il a été annoncé que le gouvernement chilien était sur le point de signer une ordonnance exécutant trois de ces options pour  de US$, un examen des plans effectué au milieu de cette même année a conduit à ne pas exécuter ces options et à procéder à la place à la mise à jour du P-3, une modernisation pouvant inclure l'installation du système FITS avec le dont sont équipés les C-295. Cependant, les problèmes survenus lors de cette modernisation pourraient finalement conduire à un retour aux plans initiaux. Le premier avion est arrivé au Chili le .

  : l'Armée de l'air portugaise a acquis 5 C-295MPA Persuade, qui remplaceront l'ancien CASA C-212 Aviocar. Parallèlement à ceux-ci, il a également acheté 7 C-295 pour le transport militaire. EADS CASA a livré le premier des avions C-295 aux autorités portugaises en . Les autres C-295 sous contrat sont livrés un tous les mois et demi environ, jusqu'à l'achèvement de le total de 12 unités. Dans un premier temps, les avions de transport seront fournis, suivis du C-295 Persuader pour la surveillance maritime. Le prix de cette acquisition est estimé à environ  d'euros.. En plus de l'équipement standard du Persuader, ils disposent d'une puissante balise mobile installée dans un pod sous l'aile gauche.

Opérateurs potentiels 
  : Armée de l'air en remplacement de ses P-3 Orion retirés du service en 2022 et de ses CN-235 de patrouille maritime. Ils seront également équipés pour la lutte anti-sous-marine. Il a été annoncé qu'une première tranche de  serait commandée en 2023.

Notes et Références

Articles connexes 
 Lockheed CP-140 Aurora
 Lockheed EP-3
 Lockheed L-188 Electra
 Lockheed WP-3D Orion
 Boeing P-8 Poseidon
 Bombardier Aerospace DHC-8-MPA-D8
 Breguet Atlantique
 Canadair CP-107 Argus
 Hawker-Siddeley Nimrod
 Iliouchine Il-38
 Kawasaki P-1
 Lockheed P-2 Neptune
 Martin P-5 Marlin

Avion de patrouille maritime
Aéronef CASA
Avion militaire du XXIe siècle
Avion bimoteur
Aéronef à turbopropulsion
Avion des années 2010
Avion à ailes hautes